Communautarisme peut s'entendre comme :
 le communautarisme est un terme politique utilisé dans le débat politique français décrivant des attitudes ou des aspirations supposées au sein de minorités et moins couramment au sein de majorités (culturelles, religieuses, ethniques...) visant à se différencier volontairement, pour s'entraider, voire pour se dissocier du reste de la société ;
 le communautarisme de lieux de vie, mode de vie lié à une organisation locale choisie comme rejet de la société industrielle ;
 le communautarisme social ou communalisme, qui constitue une segmentation de la population d'une nation (organisation sociale) ;
 le communautarisme européen, qui s'oppose au souverainisme, ainsi au Parlement européen où les députés dits souverainistes s'opposent aux députés dits communautaristes, qui soutiennent la création de la communauté européenne ;
 Il existe une confusion profonde dans la transposition de l'anglais  dans le français communautarisme. L'expression anglaise renvoie à un courant bien connu animé en particulier par Amitai Etzioni et qui met en avant le primat de la communauté (globale) sur les individus qui la composent. Ce courant veut dès lors contrebalancer les droits individuels par des devoirs envers la collectivité. Ce communautarisme ne doit en aucun cas être confondu avec le communautarisme « ethnique » présent dans le débat politique francophone.

Voir aussi
 Assimilationnisme